SC Sand is een voetbalclub uit Willstätt, Duitsland. Het eerste team van de vrouwenvoetbalafdeling, opgericht in 1946.

SC Sand speelt in de Bundesliga. De ploeg speelt in het Orsay-Stadion.

Resultaten competitie

Bekende (Oud-)spelers 

  Nina Burger
  Dominique Bruinenberg
  Ilaria Mauro
  Milena Nikolić
  Pia Rijsdijk
  Jacintha Weimar
  Agnieszka Winczo

Bekende (Oud-)Trainers 

  Nora Häuptle

Duitse vrouwenvoetbalclub